Мазунов — фамилия.

Известные носители 
 Мазунов, Андрей Вячеславович (род. 1967) — советский и российский игрок в настольный теннис, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Мазунов, Артём Петрович (род. 1981) — российский актёр.
 Мазунов, Виктор Александрович (1942—2011) — физик, член-корреспондент АН РБ (1998), доктор физико-математических наук (1992), профессор (2002).
 Мазунов, Дмитрий Вячеславович (род. 1971) — советский и российский игрок в настольный теннис, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Мазунов, Мунир Хасанович (1918—1987) — татарский поэт, переводчик, журналист.